Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Buenos Aires.

Faits marquants 
David Ferrer remporte le tournoi, face à Stanislas Wawrinka, pour la deuxième fois consécutive. C'est le vingtième titre de sa carrière, le deuxième de cette saison 2013, après Auckland.
 En double, Simone Bolelli et Fabio Fognini s'imposent en finale face à Nicholas Monroe et Simon Stadler. Il s'agit du  en double pour Bolelli et du  pour Fognini.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2013
Tennis en février 2013